Мира Анна Мария Луоти (; род. 28 февраля 1978 года, Пори, Финляндия) — c конца 2002 года основательница и одна из вокалисток в финской поп-группе PMMP, поэтесса. В настоящее время живёт в Хельсинки.

Ссылки 
 Официальный сайт  
 [www.miraonparas.cjb.net/ Фан-сайт] 
 
 Мира Луоти — замужем 
 У Миры Луоти родился ребёнок 
 Мира развелась с мужем 

Певцы и певицы Финляндии
Наставники телешоу «The Voice»